est un personnage de fiction de l’univers Saint Seiya. Chevalier d’Or du Lion, Regulus apparait uniquement dans le manga Saint Seiya: The Lost Canvas.

Rappel : The Lost Canvas 

Attention ! Le personnage de Regulus n’apparait que dans le Manga The Lost Canvas.

Ce manga, basé sur l’œuvre principale Saint Seiya créée par Masami Kuramada, nous raconte l’histoire de la dernière Guerre Sainte, qui eut lieu au , 250 ans avant la série originale.

Le génie des 12 chevaliers d'or 

Alors que Yuzuriha et Yato accompagnés d’autres chevaliers de bronze pour trouver le bateau qui permettra de vaincre le Lost Canvas d’Hadès, Regulus fait son apparition et lance son Ligtning Plasma (Éclair Foudroyant) afin de briser la glace qui entoure le bateau. Il brise donc la glace en un seul coup, et Yato dit qu’il a été entrainé en même temps que lui.

De même que Aiolia et le Chevalier d’Or du Lion du  (son frère Aiolos le chevalier d'or du Sagittaire), Regulus est lié au Chevalier du Sagittaire de son époque. En effet, lors des événements du Lost Canvas, il a été amené il y a environ 4 à 5 ans par Sisyphe, qui est également son oncle. De par son faible âge, il passe pour être un génie (chap 114).

Au chapitre 119, il se frotte à la force physique de Violate et parvient à la déstabiliser en ébréchant son surplis. Cela permet à Regulus de comprendre que son adversaire n’est autre qu’une femme, ce qui ne change en rien la suite du combat. Violate n’est en fait que le précurseur de l’armée d’Hadès venue pour envahir la Terre et détruire le bateau. 

C’est alors que la flotte du seigneur des ténèbres apparaît, Regulus étant alors stoppé par le pouvoir immense de Violate du Béhémoth qui le fige avec son ombre, le lion d’or ne pouvant plus bouger. Les coups du spectre pleuvent sur Regulus, mais ce dernier parvient à retourner la technique de domination par les ombres sur son adversaire et Violate se trouve à son tour immobilisée au chapitre 120 (fin).

Violate arrive tant bien que mal à se dessaisir de cette contre-attaque, brise son surplis et tente de frapper d’un ultime coup Regulus, mais celui-ci la tue d’un Lightning Plasma (plasma foudroyant) au chapitre 121. La fidèle servante d’Éaque n’est plus, c’est alors que le dernier juge des enfers fait son apparition sur Terre.

Plus tard, on apprend que Regulus a reçu une première et dévastatrice attaque de la part d’Éaque, ce qui explique son absence durant le combat entre le juge des Enfers et le Chevalier d’Or du Sagittaire.

Retour au premier plan de Régulus dans le Lost Canvas où il affronte Rhadamanthe devenu un demi-dieu et meurtrier d'Ilias, son père et ancien chevalier du Lion. Il démontre alors toutes ses capacités d'analyse et de copie des arcanes des chevaliers allant jusqu'à les déclencher toutes au même instant (Athena Exclamation puis Zodiac Clamation). En vain, rien ne semble affecter et le corps du jeune héros ne résiste pas à une telle pression. Il comprend alors le message de son père Ilias (qui se révèle être le frère aîné de Sisyphe) qui cherchait à ne faire qu'un avec la nature et atteint un niveau jamais atteint parmi les chevaliers d'Athéna. Il frappe alors mortellement Rhadamanthe au cœur avec le Lightning Bolt mais disparaît ensuite dans les bras de Shion arrivé dans les derniers instants du combat.

Armure 

L’armure du Lion représente la constellation du Lion qui fait référence au lion de Némée tué par Héraclès dans la mythologie grecque.

Techniques 

 Plasma foudroyant (Ligtning Plasma)
 Éclair foudroyant (Lightning Bolt)

Temple 
Regulus garde le Temple du Lion (ShiShiKyuu en version originale, Maison du Lion dans la version française).

Chevaliers d'Or

pt:Anexo:Lista de Cavaleiros de Atena#Cavaleiros de Ouro